Антинья́к (, ) — французский топоним.

 Антиньяк — коммуна во Франции, в департаменте Верхняя Гаронна
 Антиньяк — коммуна во Франции, в департаменте Канталь